Rochegude (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Rochegude (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy